miłosna (Adenostyles) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych; należy do niego miłosna górska (Adenostyles alliariae)

4 miejscowości w Polsce: 
 Miłosna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin 
 Miłosna – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 Miłosna – leśniczówka w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Jemielnica
 Miłosna – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Godkowo

2 osiedla w Polsce:

 Miłosna – osiedle w Kwidzynie
 Stara Miłosna – osiedle i obszar w dzielnicy Warszawy Wesołej

2 historyczne części miejscowości w Polsce:
 Miłosna – część miasta Sulejówek, w woj. mazowieckim, w pow. mińskim
 Nowa Miłosna – część miasta Sulejówek, w woj. mazowieckim, w pow. mińskim

1 stacja kolejowa w Polsce:
 Sulejówek Miłosna – stacja kolejowa w Sulejówku, w woj. mazowieckim, w pow. mińskim; na linii kolejowej nr 2